Dudley steht für:
 Dudley (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dudley der Dinosaurier, Maskottchen der American Dental Association, siehe American Dental Association #Dudley der Dinosaurier
 Baron Dudley, britischer Adelstitel
 Earl of Dudley, britischer Adelstitel

Dudley steht für folgende

Orte und geografische Objekte im Vereinigten Königreich:
 Dudley, Stadt
 Metropolitan Borough of Dudley, Verwaltungsbezirk
 Dudley (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Dudley (Tyne and Wear), North Tyneside

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dudley (Alabama), im Tuscaloosa County
 Dudley (Colorado), im Park County
 Dudley (Georgia), im Laurens County
 Dudley (Idaho), im Kootenai County
 Dudley (Illinois), im Edgar County
 Dudley (Iowa), im Wapello County
 Dudley (Maine), im Aroostook County
 Dudley (Massachusetts), im Worcester County
 Dudley (Minnesota), im Lyon County
 Dudley (Missouri), im Stoddard County
 Dudley (North Carolina), im Wayne County
 Dudley (Ohio), im Noble County
 Dudley (Oklahoma), im Lincoln County
 Dudley (Oregon), im Jackson County
 Dudley (Pennsylvania), im Huntingdon County
 Dudley (South Carolina), im Chesterfield County
 Dudley (Texas), im Callahan County
 Dudley (Virginia), im Halifax County
 Dudley (Wisconsin), im Lincoln County
 Dudley Corners, im Queen Anne’s County, Maryland
 Dudley Gap, im Cabell County, West Virginia
 Dudley Heights, im Guilford County, North Carolina
 Dudley Settlement, im Steuben County, New York
 Dudley Shoals, im Caldwell County, North Carolina

im NRHP gelistete Objekte:
 Dudley Block, in Biddeford, Maine, ID-Nr. 82000428
 Dudley Farm, in Newberry, Florida, ID-Nr. 02001081
 Dudley Station Historic District, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 85003074
 Dudley's Chapel, in Sudlersville, Maryland, ID-Nr. 79003124
 Dudley's Corner School House, in Skowhegan, Maine, ID-Nr. 02000787

geografische Objekte in Antarktika:
 Dudley Head, Gebirgskamm in der Ross Dependency
 Mount Dudley, Berg im Grahamland